Der Jever-Fun-Lauf (vollständiger Name Internationaler Schortenser Jever-Fun-Lauf) ist ein Volks- und Straßenlauf, der seit 1987 in der Stadt Schortens in Niedersachsen stattfindet.

Der Hauptwettbewerb über zehn englische Meilen ist einer der bedeutendsten Straßenläufe über diese Distanz in Europa. Zum Programm gehören außerdem Volksläufe über fünf Kilometer und zehn Kilometer sowie verschiedene Schülerläufe und ein Bambinilauf. Alle Bewerbe werden auf einer vier Kilometer langen Runde im Zentrum von Schortens absolviert. Der Zielbereich befindet sich am Bürgerhaus. Veranstalter ist der Heidmühler Fußballclub.

Geschichte 
Mit den Olympia-Werken als Sponsor wurde der Lauf 1987 als Internationaler Schortenser AEG-Olympia-Lauf ins Leben gerufen. 1990 fand anlässlich der Veranstaltung ein Nonstop-Staffellauf über die innerdeutsche Grenze statt, bei dem eine Fackel von Schwerin nach Schortens getragen wurde, mit Olympiasieger Waldemar Cierpinski als Schlussläufer. Nach der Schließung der Olympia-Werke 1991 wurde das Friesische Brauhaus zu Jever Sponsor und Namensgeber.

2020 musste der Lauf aufgrund der COVID-19-Pandemie in Deutschland abgesagt werden, 2021 konnte er aus demselben Grund nur mit erheblichen Einschränkungen und begrenztem Teilnehmerfeld stattfinden.

Statistik

Streckenrekorde Hauptwettbewerb 
 Männer: 45:23 min, Shadrack Kipchirchir Kemboi (KEN), 2010
 Frauen: 52:27 min, Naom Jebet (KEN), 2017

Siegerliste Hauptwettbewerb

Weblinks 

 Offizielle Website
 , Sonderbeilage der Wilhelmshavener Zeitung, 19. August 2011 (Internet Archive)

Schortens
Stadtlauf
Laufveranstaltung in Deutschland
Sportveranstaltung im Landkreis Friesland
Gegründet 1987
Erstveranstaltung 1987